Squash is een van de sporten die werden beoefend tijdens de Gemenebestspelen 2006.

Gemengd

Dubbelspel

Mannen

Enkelspel

Dubbelspel

Vrouwen

Enkelspel

Dubbelspel

Medaillespiegel 

Gemenebestspelen 2006
2006
Gemenebestspelen
Gemenebestspelen 2006